Adam Harris (né le  à Wheaton, aux États-Unis) est un athlète américain qui représente le Guyana, spécialiste du sprint.

Il a notamment participé aux Jeux olympiques de 2008 et aux Championnats du monde 2009 et 2013.
Son meilleur temps sur  est de 20 s 60, obtenu en  à Morelia (Mexique) lors des Championnats d'Amérique centrale et des Caraïbes. Il est également le détenteur du record national du  (en 10 s 12 le  à Port-d'Espagne) et du  en salle.
Il détient le record d'Amérique du Sud du relais 4 x .

Notes et références

Liens externes 

Naissance en juillet 1987
Relayeur (athlétisme)
Athlète guyanien